Анатолий Александрович Кочетков () — советский хозяйственный, государственный и партийный деятель.

Биография 
Родился в 1936 году в г. Сталино (сегодня Донецк). Член КПСС с 1956 года.

С 1956 года — на хозяйственной, общественной и партийной работе.

В 1956—1991 гг. — на ответственных должностях в химической промышленности Тамбовской области:
 первый секретарь Котовского городского комитета КПСС,
 первый секретарь Тамбовского городского комитета КПСС,
 второй секретарь Тамбовского областного комитета КПСС,
 первый заместитель Министра по производству минеральных удобрений СССР.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 10-го созыва.

Умер в Москве в 1996 году.

Ссылки 
 Кочетков

Первые секретари городских комитетов КПСС
Первые секретари Тамбовского горкома КПСС
Вторые секретари Тамбовского обкома КПСС
Заместители министров СССР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС